(? — ) foi um comandante militar ateniense, filho de Cálias II  e pai de  e Hiparete, que mais tarde casou-se com Alcibíades. Juntamente com Eurimedonte comandou as tropas atenienses que fizeram incursões em território beócio, em  Morreu em combate na Batalha de Délio, em 

Hipônico casou-se com uma parente de Péricles, com quem teve Cálias III. Esta mulher se casaria depois com Péricles e seria a mãe de Páralo e Xantipo; depois, por consentimento mútuo entre ela e Péricles, ela se casaria com um terceiro homem, enquanto Péricles ficaria com Aspásia.

Hipônico era um homem de grande reputação e influência em Atenas, por causa de sua fortuna. Uma vez, Alcibíades deu um soco em Hipônico, apenas para fazer graça, por uma aposta que havia feito com seus companheiros; isso foi falado pela cidade, e todos ficaram indignados. Na manhã seguinte, Alcibíades foi até Hipônico, e disse que Hipônico poderia puní-lo da forma que quisesse; Hipônico, porém, além de esquecer a raiva, ainda deu sua filha Hiparete em casamento a Alcibíades.

No ano da octagésima-nona olimpíada, quando Isarco era arconte de Atenas e Titus Quinctius e Gaius Julius cônsules de Roma, Nícias, filho de Nicérato, foi escolhido como comandante dos atenienses. Nícias e Hipônico, comandando dois exércitos atenienses (Tucídides inclui Eurimedonte, filho de Thucles, no comando do exército) lutaram contra os tanagreans que, mesmo tendo a ajuda dos tebanos, foram derrotados pelos atenienses.

Ateneu menciona alguns eventos da vida de Hipônico para mostrar erros na cronologia de outros autores. Por exemplo, Platão, em Protágoras, cuja ação ocorre depois da morte de Hipônico, menciona uma segunda visita de Protágoras a Atenas, o que contradiz o fato de que quando Euthydemus era arconte de Atenas, Hipônico estava na linha de frente como oficial de comando, com Nícias, combatendo os tanagreans e outros beócios, e ele foi vitorioso na batalha.

Fonte

Árvore genealógica baseada no texto e nos artigos dos outros personagens. Falta incluir filhos de Hiparete:

Mortos em combate
Gregos do século V a.C.
Estrategos atenienses